Desmalter :

 François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter (1770–1841), est un ébéniste parisien ;
 Georges-Alphonse Jacob-Desmalter (1799–1870), est un ébéniste parisien ;
 Desmalter, (1775-1846)  La Maison DESMALTER, le fournisseur  de 5 Rois  et l’Empereur.Depuis 1775, l’atelier au 57 rue Meslée (aujourd’hui Meslay, Paris, IIIe),  à Paris, travaillait simultanément le bois, la sculpture, la dorure et les bronzes. La qualité de son travail fut récompensée par une Médaille d'or aux Expositions des Produits de l'Industrie Française de 1798, 1801, 1802 et 1806. Le 13 novembre 1803, sous la raison sociale, Jacob Desmalter et Cie  est l'association du père Jacob et de son fils François-Honoré, qui avait adjoint à son patronyme le nom de « Desmalter » en souvenir d’une terre de ses aïeux, à Cheny, en Bourgogne, « Les Malterres ».  Les productions de cette nouvelle société porteront l’estampille Jacob D (Desmalter), R. Meslée, ou, plus rarement, J.D. Leur activité est intense, les commandes affluent. Bientôt, la société est à son apogée et les fils Jacob accèdent au titre envié de « Menuisier-ébéniste-fabricant de meubles et bronzes de Leurs Majestés Impériales… »."Desmalter" passe sous la direction d’Alphonse Jacob-Desmalter, jusqu’en 1846, et fut alors reprise par Jeanselme.

Notes et références 

Patronyme français